Players Championship Grand Final 2015 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 24 och 28 mars 2015 i Montien Riverside Hotel i Bangkok, Thailand.

Turneringen var ett finalspel där de 32 bästa från Players Tour Championship 2014/2015 – 24 från European Tour-listan och 8 från Asian Tour-listan – kvalificerat sig för turneringen.

Barry Hawkins var regerande mästare men han förlorade mot Mark King i 16-delsfinalen.

Joe Perry vann turneringen och därmed sin första rankingtitel efter att ha besegrat Mark Williams med 4–3 i finalen.

Prispengar
Den totala prissumman var på 350 000 pund fördelat enligt följande:
{| 
|-
! align=left | Placering || align=right | Pris || align=right | Totalt
|-
| width=100 | • Vinnare || align=right width=80 | 100 000 || align=right width=120 | 100 000
|-
| • Tvåa || align=right | 38 000 || align=right | 38 000
|-
| • Semifinal || align=right | 20 000 || align=right | 40 000
|-
| • Kvartsfinal || align=right | 12 500 || align=right | 50 000
|-
| • Sista 16 || align=right | 7 000 || align=right | 56 000
|-
| • Sista 32 || align=right | 4 000 || align=right | 64 000
|-
| • Högsta break ||   || align=right | 2 000
|-
| Summa ||   || align=right | 350 000
|}

Huvudturnering

Final

Referenser

Källor
snooker.org

Snookersäsongen 2014/2015